Dirk Draulans, Belgisch bioloog, journalist en schrijver
 Hugo Draulans, Belgisch politicus

Nederlandse of Vlaamse achternaam